Oca Brasil é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) constituída como uma instituição de caráter associativa aberta direcionada para a conservação ambiental e ecologia humana tendo como base de sua atuação saúde, educação e meio ambiente.

A sede da Oca Brasil localizada-se em Alto de Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros e escritório de representação em São Paulo capital. Email oca@ocabrasil.org. Site: www.ocabrasil.org

A Oca Brasil tem assento no Conselho Nacional do Meio Ambiente - COANAMA, representando a regiao Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal (DF)).
No ano de 2009 foi eleita para a presidência da Câmara Técnica de Educacao Ambiental deste conselho, tendo na vice-presidência o Ministério da Educação-MEC.

Tem como principais parcerias UNESCO, Instituto Chico Mendes (ICMBio),
Universidade de Goiás (UFG), Ministério Publico de Góiás, Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, Rede Semente Cerrado.

Principais atuações:
Universidade Livre do Cerrado - UNICER que promove seminários, cursos de extensão e  capacitação, como o Programa de Agrofloresta, dirigido por Ernest Gotsch;
Programa de Saúde Nutricional onde atende 1.300 crianças da rede municipal de Alto Paraíso de Goiás, do 1o e 2o grau; 
Programa Paraíso Limpo, que trata da questão dos resíduos sólidos do Municipio; 
Programa QV - Quintais Verdes, que incrementa junto à comunidade carente infanto-jovenil do município ações de horticultura, artesanato, música, nutrição e integração social.

A Oca Brasil desenvolve um programa de gerenciamento de unidades de conservação, tendo como principais:
RPPN Cara Preta (UC Federal), 930ha sendo o ponto mais alto do Planalto Central (1.658mt)e a mais alta nascente do Rio Tocantins;
Reserva Nascentes do Tocantins, 350ha, onde  encontra-se um grupo de nascentes formadoras do Rio Tocantinzinho, principal curso d´água formador do Rio Tocantins.

Ligações externas
http://www.ambientebrasil.com.br
http://www.bahai.com.br
https://web.archive.org/web/20100109113151/http://www.midiasocial.rejuma.org.br/

Instituições do Brasil